Rosa 'Leopold Ritter' — плетистый сорт Старых садовых роз () класса Гибриды розы мультифлора ().

Биологическое описание 
Климбер. Высота куста до 2—3 метров.

Цветки в небольших группах по 3—7, средних размеров, по форме напоминают цветки гибридов розы галлика, полумахровые, плоские, тёмно-кроваво-красные, аромат сильный.

Цветение однократное, иногда слабое повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b до 8b.

Сорт отличается высокой выносливостью и быстрым ростом. Может быть использован для садов в ландшафтном стиле.

Болезни и вредители

Литература

Ссылки 
 
 

Leopold Ritter